

Персоналии 
 Эйкли, Карл (1864—1926) — американский натуралист, основатель современной таксидермии.

Населённые пункты 
 Эйкли (город, Миннесота) — город в округе Хаббарт, штат Миннесота, США.
 Эйкли (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.